«Счастие», или «Счастье» (до  года назвался «Генералиссимус Российский») — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России». Находился в составе флота с 1741 по 1756 год, в вооружённых конфликтах участия не принимал, однако неоднократно участвовал в практических плаваниях и учениях эскадр кораблей Балтийского флота, а по окончании службы был разобран.

Описание судна 
Представитель серии парусных двухдечных линейных кораблей типа «Слава России». Эта серия кораблей была самой многочисленной и одной из самых удачных серий линейных кораблей Российского императорского флота. Корабли серии строились с 1733 по 1774 год на верфях Санкт-Петербурга и Архангельска и принимали участие во всех плаваниях и боевых действиях российского флота в период с 1734 по 1790 год. Всего в рамках серии было построено 58 линейных кораблей. Все корабли этой серии обладали высокими мореходными качествами, хорошей маневренностью и остойчивостью.

Водоизмещение корабля составляло 1200 тонн, длина по сведениям из различных источников от 46,5 до 47,4 метра, ширина от 12,3 до 12,65 метра, а осадка от 5,4 до 5,48 метра. Вооружение судна составляли 66 орудий, включавшие двадцатичетырёх-, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 человек. Скорость судна при свежем ветре могла достигать восьми узлов.

Первоначально корабль был назван в честь принца Антона Ульбрихта Брауншвейгского, супруга Анны Леопольдовны, который носил чин генералиссимуса российского с  года.

История службы 
Линейный корабль «Генералиссимус Российский» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный подмастерье, получивший в 1741 году звание корабельного мастера, В. И. Батаков.  года после государственного переворота и восшествия на российский престол императрицы Елизаветы Петровны корабль был переименован в «Счастие».

Летом 1742 года был подготовлен для перехода в Балтийское море и  в составе эскадры вице-адмирала П. П. Бредаля вышел из Архангельска.  разлучился с эскадрой в районе острова Кильдин и продолжил плавание самостоятельно.  попал в шторм и получил сильные повреждения: на корабле была сломана грот-мачта, которая при падении убила четырёх матросов и разбила шлюпку. Для исправления повреждений корабль зашел в одну из бухт полуострова Рыбачий, после чего ушел в Кольский залив, где с  остался на зимовку в Екатерининской гавани.  года покинул Кольский залив и в районе острова Кильдин присоединился к беломорской эскадре под командованием капитана полковничьего ранга , следовавшей в Балтийское море.

 корабли эскадры попали в полосу сильных штормов, во время которых «Счастие» получил сильные повреждения.  в составе отряда из трёх повреждённых во время шторма кораблей отделился от эскадры и вернулся в Екатерининскую гавань, где вновь остался на зимовку. С мая по август следующего 1744 года кораблю удалось совершить удачный переход до Ревеля. Всего за время перехода в результате различных обстоятельств погибли 63 члена экипажа.

Во время кампаний 1745 и 1746 годов выходил в практические плавания в Финский залив в составе эскадр кораблей Балтийского флота. В 1745 году также выходил к крейсерское плавание к мысу , а  и  года участвовал в показательных учениях у Ревеля.  того же года во время манёвров столкнулся с линейным кораблём «Ревель». Во время столкновения на «Счастии» был повреждён крамбол, а на втором корабле — корма.

По окончании службы в 1756 году корабль «Счастие» был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Счастие» в разное время в звании капитана полковничьего ранга служили:
 князь  (1742—1743 годы);
 князь  (1744 год);
  (1745 год);
  (1746 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи